Bernino kan hentyde til flere artikler:
 Bernino (bjergpas) – et bjergpas i Schweiz.
 Bernino (drengenavn) – et drengenavn.
 Franco Bernino – en forfatter.